Neufville steht für:

Personen:
 Adolph von Malapert-Neufville (1787–1862), deutscher Regierungsdirektor und Politiker
 Albert Andreae de Neufville (1854–1940), deutscher Bankier
 Alfred von Neufville (1856–1900), Bankier und Handelskammerpräsident
 Camille de Neufville de Villeroy (1606–1693), französischer  Geistlicher, Erzbischof von Lyon
 Charles de Neufville († 1642), Gouverneur von Lyon, Botschafter beim Heiligen Stuhl
 Eduard de Neufville (1857–1942), deutscher Bankier und Friedensaktivist, siehe De Neufville (Familie)
 Edward Neufville († 2011), liberianischer Bischof
 François de Neufville, duc de Villeroy (1644–1730), französischer General
 Friedrich Philipp Wilhelm von Malapert-Neufville (1784–1852), deutscher Jurist und Älterer Bürgermeister der Freien Stadt Frankfurt
 Gabriel Louis François de Neufville, duc de Villeroy (1731–1794), Gouverneur von Lyon
 Gerhard von Neufville (1590–1648), deutscher Arzt, Mathematiker und Physiker
 Georg von Neufville (1883–1941), deutscher Offizier und Parteifunktionär (NSDAP)
 Gustav von Neufville (1820–1886), deutscher Bankier und Abgeordneter 
 Jacob de Neufville (1759–1821), deutscher Bankier und Abgeordneter 
 Jacob de Neufville-Passavant (1769–1845), deutscher Bankier und Abgeordneter 
 Jacob Wilhelm de Neufville-Humser (1794–1859), deutscher Handelsmann und Abgeordneter 
 Johann Jacob de Neufville (1684–1712), deutscher Komponist und Organist
 Louis François Anne de Neufville, duc de Villeroy (1695–1765), Gouverneur von Lyon
 Louis Nicolas de Neufville, duc de Villeroy (1663–1734), Gouverneur von Lyon
 Madeleine Angélique Neufville de Villeroy (1707–1787), französische Adlige und Salonnière
 Marilyn Neufville (* 1952), jamaikanische Leichtathletin
 Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy (1542–1617), französischer Diplomat
 Nicolas de Neufville, duc de Villeroy (1598–1685), Marschall von Frankreich
 Robert-Georg von Malapert-Neufville (1912–1942), deutscher Hauptmann der deutschen Luftwaffe
 Rudolf de Neufville (1867–1937), deutscher Chemiker
 Sebastian de Neufville (1545–1609), Kaufmann, siehe De Neufville (Familie)
 Sebastian de Neufville (1790–1849), deutscher Bankier und Politiker
 Wilhelm von Neufville (1777–1819), fürstlich nassauischer Oberforstmeister

Weiteres:
 Bankhaus D. & J. de Neufville, ehemaliges Bankhaus in Frankfurt am Main
 Fundición Tipográfica Neufville, spanische Schriftgießerei in Barcelona

Siehe auch:
 Malapert
 Malapert-Neufville
 Neuville
 La Neuveville (Begriffsklärung)